Bobern steht für:
 Bobern, Ort in Ostpreußen, dessen nördlichen Teil siehe Bobry (Ełk), Dorf in der Landgemeinde Ełk (dt. Lyck) im Powiat Ełcki (Kreis Lyck) der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bobern, Ort in Ostpreußen, dessen südlichen Teil siehe Bobry (Prostki), Dorf in der Landgemeinde Prostki (dt. Prostken) im Powiat Ełcki (Kreis Lyck) der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren